«Отвидаберг» ФФ () — шведский футбольный клуб из Отвидаберга, лен Эстергётланд. Основан в 1907 году. До 1935 года назывался «Отвидаберг ИФ». В чемпионате Швеции провёл 15 сезонов. В настоящее время выступает в Дивизионе 1, третьей по силе лиге Швеции. «Выбил» по правилу гостевого гола из розыгрыша Кубка обладателей кубков 1971/72 действовавшего обладателя трофея — английский «Челси».

Население Отвидаберга составляет около 7000 человек, таким образом, это самый небольшой по населению город, команда из которого выигрывала чемпионат Швеции.

История

Статистика выступлений клуба с сезона 1961

Достижения 
 Чемпион Швеции (2): 1972, 1973
 Второй место чемпионата Швеции (2): 1970, 1971
 Обладатель Кубка Швеции (2): 1969/1970, 1970/1971
 Финалист Кубка Швеции (4): 1946, 1972/1973, 1978/1979, 2005

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте SvFF

ФК «Отвидаберг»
Футбольные клубы Швеции